«Благовещение» ( — «Се раба Господня» (ответ Марии на благую весть)) — картина английского художника Данте Габриэля Россетти, созданная в 1850 году в эпоху Прерафаэлитизма и в том же году появившаяся на выставке в Королевской академии художеств. Картина была задумана как диптих, но вторая часть так и не увидела свет. Картина "Благовещение" написана на специально подготовленном холсте цинковым белым в технике масляной живописи, что, по замыслу автора, должно было придать произведению особую небесную чистоту и прозрачность.

Сюжет 
На картине изображена известная евангельская сцена Благовещения Пресвятой Богородицы:

Критика 
Россетти сильно отступил от христианского канона и потому навлек на себя нападки общественного мнения. Богородица выглядит испуганной и будто отшатывается от ангела с белой лилией в руках (символ девства Марии). Нетрадиционна цветовая гамма: на картине доминирует белый, в то время как цветом Богородицы считается голубой.

Примечания

Ссылки 

 Благовещение в Британской галерее Тейт
 www.victorianweb.org

Картины по сюжетам Нового Завета
Картины Данте Габриэля Россетти
Картины из собраний галереи Тейта
Благовещение
Ангелы в изобразительном искусстве
Лилии в живописи